Resultats del Gran Premi del Japó de Fórmula 1 de la temporada 1990 disputat al circuit de Suzuka el 21 d'octubre del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 36. 996

 Volta ràpida: Riccardo Patrese 1' 44. 233 (a la volta 40)

Referències 
 

Japó
1990